Dayton High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Dayton High School (Dayton, Kentucky), NRHP-ID: 85001579
 Dayton High School (Dayton, Oregon), NRHP-ID: 87000339